Ломас де Гвадалупе има више значења:

 Ломас де Гвадалупе (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ломас де Гвадалупе (Којотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ломас де Гвадалупе, Ла Ореха (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику